Соло́мино — упразднённая деревня в Фатежском районе Курской области. В советское время была разделена на хутора Амелин, Волна Революции и Костина, которые в настоящее время входят в состав Большежировского сельсовета. Несмотря на административное разделение, название Соломино всё ещё используется местными жителями для обозначения группы вышеуказанных хуторов.

География 
Расположена на юге Фатежского района на реке Грязная Рудка, притоке реки Усожа. Хутора́ бывшей деревни Соломино являются самыми южными населёнными пунктами Фатежского района.

Этимология 
По легенде, деревня получила название в честь Соломонии Сабуровой — первой жены Василия III и матери Кудеяра, у которого здесь находился основной лагерь. Кудеяр якобы специально выбирал место для своей шайки — в глухом массиве, подальше от посторонних глаз. Среди местных жителей ходит легенда о золотой карете, которую разбойники затопили в озере неподалёку.

История 
Упоминается с середины XVI века. Первыми поселенцами были однодворцы Костины и Амелины. Часть деревни, расположенная к западу от Пиехина (колхозного) сада (хутора Амелина, Загородчина, Малая Амелина (Волна Революции) и Побочина) была заселена преимущественно Амелиными, к востоку (хутора Новосёловки, Шалатоновка и Костина) — Костиными. В XVII—XVIII веках Соломино входило в состав Курицкого стана Курского уезда. Население деревни было приписано к приходу православного храма села Никольское (ныне Октябрьского района), который до 1771 года был освящён в честь Николая Чудотворца, а затем — в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. С 1779 по 1924 год деревня находилась в составе Фатежского уезда.

По данным 9-й ревизии 1850 года 8 душ мужского пола в Соломине принадлежали жене коллежского регистратора Прасковье Костиной. В 1861 году деревня вошла в состав Большежировской волости Фатежского уезда. В 1862 году в бывшей казённой деревне Соломино был 51 двор, проживало 376 человек (187 мужского пола и 189 женского). В 1877 году здесь было 82 двора, проживало 608 человек. К этому времени деревня была передана в Сдобниковскую волость. В 1897 году в Соломино проживало 673 человека (334 мужского пола и 339 женского), всё население исповедовало православие, а в 1905 году — 698 человек (374 мужского пола и 324 женского).

После установления советской власти деревня стала административным центром Соломинского сельсовета. В 1924 году Соломинский сельсовет был упразднён, деревня вошла в состав Сдобниковского сельсовета. С 1928 года в составе Фатежского района. В ходе коллективизации, в начале 1930-х годов, в Соломино был организован колхоз имени Кирова (председатели: Костин Н. П., Амелин Иван Иванович, Амелин Никита Петрович). В 1937 году в деревне было 124 двора. Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по февраль 1943 года, находилась в зоне немецко-фашистской оккупации. В июле 1950 года соломинский колхоз имени Кирова был присоединён к более крупной артели имени Куйбышева (центр в с. Новое Сдобниково).

В середине XX века деревню разбили на несколько хуторов — Амелин, Костина и Волна Революции (до 1917 года Малая Амелина).

Население

Уроженцы 
 Серафим (Амелин) — схиархимандрит, настоятель Глинской пустыни в 1943—1958 годах; прославлен в лике преподобных.
 Н. Г. Костин — генерал-майор (1821).
 Амелин, Михаил Петрович (1896—1937) — армейский комиссар 2-го ранга (1935).

Примечания

Ссылки 
 Газета «Друг для друга»: Тайны земли Фатежской
 Газета «Курская правда»: Сельский учитель из боярской династии

Литература 
 
 
 
 
 
 Материалы для истории церквей Рыльской десятины 1628—1744 гг.- Курск, 1908.- С.117-118

Упразднённые населённые пункты Фатежского района